Річард Еванс (;  29 вересня 1947 року) — британський академік та історик, що спеціалізується на історії Німеччини.

Доктор філософії з історії, член Королівського літературного та історичного товариств, член Британської академії. Провідний професор з сучасної історії та голова факультету історії Кембриджського університету. Автор 24 книг з історії.

Біографія 
Річард Еванс народився 29 вересня 1947 року у Лондоні, Велика Британія. У 1969–1972 роках студент Коледжу Святого Антонія, Оксфорд. У 1970–1971 роках навчався у Гамбурзькому університеті. У 2001 році отримав ступінь доктора філософії з історії у Кембриджському університеті.

Крім Оксфордського та Кембриджського університетів, працював в Університеті Стерлінга, Університеті Східної Англії, Лондонському університеті, Колумбійському університеті, Університеті Умео.

Праці 
 The Feminist Movement In Germany, 1894–1933, London: Sage Publications, 1976.
 The Feminists: Women's Emancipation Movements in Europe, America and Australasia, 1840–1920, London: C. Helm, 1977.
 Society And Politics In Wilhelmine Germany edited by R. J. Evans, London: Croom Helm, 1980, 1978.
 The German Family: Essays on the Social History of The Family in Nineteenth and Twentieth-Century Germany, London: C. Helm ; Totowa, N. J.: Barnes & Noble Books, 1981.
 The German Working Class, 1888–1933: The Politics Of Everyday Life, London: Croom Helm ; Totowa, N. J.: Barnes & Noble, 1982.
 The German Peasantry: Conflict And Community in Rural Society from the Eighteenth to the Twentieth Centuries edited by Richard J. Evans and W. R. Lee, London: Croom Helm, 1986.
 The German Unemployed: Experiences And Consequences Of Mass Unemployment From The Weimar Republic To The Third Reich, London: C. Helm, 1987.
 Rethinking German History: Nineteenth-Century Germany And The Origins Of The Third Reich, London: Allen and Unwin, 1987.
 Comrades And Sisters: Feminism, Socialism, And Pacifism In Europe, 1870–1945, Brighton, Sussex: Wheatsheaf Books; New York: St. Martin's Press, 1987.
 «The New Nationalism and the Old History: Perspectives on the West German Historikerstreit» pages 761–797 from The Journal of Modern History, Volume 59, No. 4, December, 1987
 Death In Hamburg: Society And Politics In The Cholera Years, 1830–1910 Oxford: Clarendon Press, 1987.
 The German Underworld: Deviants And Outcasts In German history, London: Routledge, 1988.
 In Hitler's Shadow: West German Historians And The Attempt To Escape From The Nazi Past, London: I. B. Tauris, 1989, ISBN 1-85043-146-9.
 Proletarians And Politics: Socialism, Protest, And The Working Class In Germany Before The First World War, New York: Harvester Wheatsheaf, 1990.
 The German Bourgeoisie: Essays On The Social History Of The German Middle Class From The Late Eighteenth To The Early Twentieth Century London: Routledge, 1991.
 Rituals Of Retribution: Capital Punishment In Germany 1600–1987, New York: Oxford University Press, 1996.
 Rereading German History: From Unification To Reunification, 1800–1996, London; New York: Routledge, 1997.
 Tales From The German Underworld: Crime And Punishment In The Nineteenth Century, New Haven [Conn.]; London: Yale University Press, 1998.
 In Defense of History, New York: W. W. Norton & Co., 1999.
 Lying About Hitler: History, Holocaust, And The David Irving Trial, New York: Basic Books, 2001; published in the United Kingdom as Telling Lies About Hitler: The Holocaust, History and the David Irving Trial, Verso Books, 2002.
 The Coming Of The Third Reich, London: Allen Lane, 2003.
 The Third Reich In Power, 1933–1939, New York: Penguin, 2005.
 The Third Reich at War: How the Nazis Led Germany from Conquest to Disaster , London: Allen Lane, 2008.
 Cosmopolitan Islanders: British Historians and The European Continent, Cambridge University Press, 2009

Примітки

Посилання 
 Персональний сайт 
 Ричард Еванс. Цим він міг довіряти  // London Review of Books, Vol. 40 No. 4 (22 February 2018), pp. 37-39.

Британські історики